Adam Pålsson (1988-), acteur et musicien suédois ;
 Anders Pålsson (1917-?), joueur de football suédois ;
 Emil Pálsson (1993-), footballeur islandais ;
 Haukur Helgi Pálsson (1992-), joueur islandais de basket-ball ;
 Hermann Pálsson (1921-2002), écrivain et universitaire islandais ;
 Sigurður Pálsson (1948-2017), poète, écrivain et traducteur islandais ;
 Sten Pålsson (1945-), joueur de football international suédois ;
 Sveinn Pálsson (1762 - 1840), physicien et naturaliste islandais ;
 Þorsteinn Pálsson (1947-), homme politique islandais ;
 Victor Pálsson (1991-), footballeur islandais.
Homonymie de patronyme islandais
Homonymie de patronyme suédois